Emil Welti (1823-1899), Zwitsers advocaat, rechter en politicus, lid van de Bondsraad, bondspresident van Zwitserland
 Emilie Welti-Herzog (1859-1923), Zwitserse operazangeres
 Friedrich Emil Welti (1857-1940), Zwitsers zakenman en rechtshistoricus
 Lydia Welti-Escher (1858-1891), Zwitserse filantrope en mecenas

Zwitserse achternaam